Ovostoma — подрод травяных листоедов подсемейства хризомелин, семейства листоедов.

Описание 
Последний членик челюстных щупиков расширен. Основание усиков сближено с наличником.

Классификация 
В состав подрода включают три вида

Распространение 
Представители подрода встречаются Южной Европе (Италия, Карпаты, Балканский полуостров) и на Кавказе.

Примечания

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Ovostoma Motschulsky, 1860

Листоеды травяные